Perth kan syfta på

Geografi

Australien 

 Perth, Western Australia, delstatshuvudstad, City of Perth, 
 Perth, Tasmanien, Northern Midlands,

Kanada 

 Perth, Ontario,

Storbritannien 

 Perth, Skottland, grevskapshuvudort, Skottland, Perth and Kinross,  en stad i centrala Skottland och den ursprungliga orten som andra orter är namngivna efter

USA 

 Perth, Delaware, USA, 
 Perth, New York, Fulton County, New York, USA, 
 Perth Amboy, New Jersey, USA, 
 Perth, Indiana, USA, 
 Perth, Kansas, USA, 
 Perth, Minnesota, USA, 
 Perth, North Dakota, USA, 
 Perth Township, Walsh County, North Dakota, USA,

Personer 
 Duke of Perth, en titel som gavs till James Drummond

Militär 
 Blackburn Perth, en brittisk militär flygbåtstyp som flögs första gången 1934
 HMAS Perth, tre örlogsfartyg i Royal Australian Navy
 Perth-klass jagare, en fartygsklass som används i Royal Australian Navy

Media 
 Perth (film), en singaporiansk film från 2004

Sport 
 Perth Glory FC, fotbollsklubb från den australiensiska staden Perth

Se även 
 3953 Perth, asteroid
 Perthdeklarationen, 1968
 The Fair Maid of Perth, en roman av Sir Walter Scott
 Perthfördraget, 1266